Віра Душевіна була чинною чемпіонкою? але не змогла захистити свій титул. оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ярміла Грот. 

Анастасія Павлюченкова виграла титул, перемігши у фіналі Олену Весніну з рахунком 5–7, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= К Закопалова
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Лапущенкова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А-Л Гренефельд
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Я Грот
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Душевіна
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Мартич
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Севастова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= П Квітова
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ю Ларссон
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Кирстеа
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Рибарикова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Я Грот
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= В Душевіна
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Примітки 

2010
Стамбул Cup, одиночний розряд